Branca est un nom propre qui peut désigner :

Saints chrétiens
 Branca est l'une des formes du nom de Bréaca ou Breque, Breague, Branka, etc., disciple de sainte Brigitte de Kildare, établie dans les Cornouailles ; fêtée le 4 juin.

Patronyme 
 Ascanio Branca (1840-1903), un patriote et homme politique italien;
 Cândida Branca Flor, une chanteuse portugaise;
 Eliseo Branca, un joueur de rugby argentin;
 Gérald Branca, un joueur de rugny français;
 Giovanni Branca, un ingénieur, architecte et écrivain italien;
 Glenn Branca, un compositeur, guitariste et chef d'orchestre américain;
 Marco Branca, un footballeur italien;
 Ralph Branca (1926-2016), un joueur de baseball américain;
 Toni Branca, un pilote automobile suisse;
 Vittore Branca, un philologue et critique littéraire italien.

Toponymes

Branca, une des paroisses civiles de la municipalité d'Albergaria-a-Velha, située dans le district d'Aveiro ;
 Branca, une des paroisses civiles de la municipalité de Coruche, située dans le district de Santarém.

Références

Voir aussi 
  ;
 Asa Branca, une chanson brésilienne ;
 Pedra Branca do Amapari ;
 Fernet-Branca, un amer italien ;
 Musée d'art contemporain Fernet-Branca, à Saint-Louis (Haut-Rhin) ;
 Distillerie Fernet-Branca, monument historique à Saint-Louis (Haut-Rhin).
 Torre Branca, une tour à Milan (Italie).

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme